Betzenhausen steht für:
 Betzenhausen, Stadtteil von Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg
 Betzenhausen (Balingen), Wüstung im Stadtteil Frommern von Balingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Betzenhausen (Lauben), Einöde in der Gemeinde Lauben, Landkreis Unterallgäu, Bayern